AGG peut signifier :
 arginine, selon le code génétique ;
 .